Adultério — a infidelidade conjugal
Adultério (livro) — de Paulo Coelho
Adultério" (canção) — de Mr. Catra
The Scarlet Letter (1995) — filme com Demi Moore e Gary Oldman, traduzido em Portugal como Adultério

Desambiguações de artes